Lander:

 
  — посадочный модуль космического корабля, предназначенный для совершения мягкой посадки на поверхности астрономического тела.

Географические объекты 
 Ландер (Вайоминг)
 Лэндер (Пенсильвания)
 Лэндер (округ, Невада)